Рокицани:

 Рокицани — город на западе Чешской Республики, в Пльзенском крае.
 Рокицани — один из 7 районов Пльзенского края Чешской Республики.